Роџер Федерер је освојио турнир. У финалу је победио Жоа-Вилфрида Цонгу резултатом 6:1, 7:6(7:3).

Носиоци

 Новак Ђоковић (четвртфинале)
 Енди Мари (четвртфинале)
 Роџер Федерер (победник)
 Давид Ферер (четвртфинале)
 Томаш Бердих (полуфинале)
 Жо-Вилфрид Цонга (финалиста)
 Марди Фиш (треће коло)
 Гаел Монфис ''(друго коло)

<li>  Николас Алмагро (друго коло)
<li>  Жил Симон (друго коло)
<li>  Јанко Типсаревић (треће коло)
<li>  Хуан Мартин дел Потро (одустао пре почетка турнира)
<li>  Енди Родик (треће коло)
<li>  Александар Долгополов (треће коло)
<li>  Виктор Троицки (треће коло)
<li>  Ришар Гаске (треће коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе
 Главни жреб
 Квалификације

Париз мастерс 2011.
Париз мастерс — појединачно